Ceruncina är ett släkte av fjärilar. Ceruncina ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Mätare
Ceruncina